Гимн Заира (фр. La Zaïroise) — гимн Республики Заир, существовавшей на территории нынешней Демократической Республики Конго с 1971 по 1997 год. Гимн был создан после прихода к власти Мобуту Сесе Секо и начала процесса заиризации. Текст написал иезуитский священник Симон-Пьер Бока, музыку — Жозеф Лутумба. Этими же авторами был написан и предыдущий гимн страны — «Восстаньте, конголезцы».

В гимне упоминается «трёхцветный флаг», в то время как на флаге Республики Заир было четыре цвета — зелёный, жёлтый, красный и коричневый.

Текст

См. также 

 Восстаньте, конголезцы — современный гимн Демократической Республики Конго.

Ссылки 

 Страница, посвящённая гимну
Гимны по странам
Бывшие гимны
Государственные символы Демократической Республики Конго
Заир